Ostenfeld ist der Name von Orten in Schleswig-Holstein:

 Ostenfeld (Husum), Gemeinde im Kreis Nordfriesland
 Ostenfeld (Rendsburg), Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Ostenfeld ist der Familienname folgender Personen:
Asger Skovgaard Ostenfeld (1866–1931), dänischer Bauingenieur
 Carl Hansen Ostenfeld (1873–1931), dänischer Botaniker
Christen Ostenfeld (1900–1976), dänischer Bauingenieur
 Harald Ostenfeld (1864–1934), dänischer lutherischer Bischof
Klaus Ostenfeld (* 1943), dänischer Bauingenieur

Siehe auch:
 Ostenfelde
 Osterfeld
 Ostfelden